RTN puede referirse a:
 Retro Television Network, cadena de televisión de Estados Unidos dedicado a la programación clásica.
 RTN, canal de televisión por cable operado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén.